Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Anke Huber remporte le simple dames. En finale, elle bat Iva Majoli, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristie Boogert et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leipzig
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1996
Leipzig
Tennis en Allemagne en 1996
Tennis en septembre 1996
Tennis en octobre 1996